Mata de Alcántara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mata de Alcántara (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Mata de Alcántara (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar